Tabatinga (Amazonas)
 Tabatinga (São Paulo)
 Tabatinga (pedra) 
Língua da Tabatinga (Bom Despacho-MG)
 Barra de Tabatinga — praia do município de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos